El término Farías  puede referirse a:

Lugares
Gómez Farías (Tamaulipas)
Gómez Farías (estación)
Municipio de Gómez Farías (Jalisco)
Gómez Farías (Chihuahua)

Otros
Farias (puro): marca de puros española
ARM Farías (PO-110): barco de la Armada de México.